Констебль, Констебл, Ко́нстабл () — английская фамилия. Среди её носителей известны:

 Констебль, Арчибальд (1774—1827) — шотландский издатель и книготорговец.
 Констебль, Джайлз (1929—2021) — английский историк-медиевист.
 Констебл, Джон (1776—1837) — английский живописец.

Другое 
 Констебль — низший полицейский чин в Британской империи.

См. также 
 Лорд Верховный констебль